Le ligament patellaire est un ligament qui englobe l’apex de la patella et permet la transmission de la force exercée par le quadriceps au tibia.

Notes et références

Voir aussi 
 Ligament fémoro patellaire médial

patellaire